Filip van België, koning
 Prins Filipfonds
 Prins Filip (schip, 1992), schip van de RMT

Prins Filip is niet te verwarren met Prins Filips.